|-
| 169101 - || || 24 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169102 - || || 26 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169103 - || || 13 de juny de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169104 - || || 14 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169105 - || || 14 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169106 - || || 19 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169107 - || || 17 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169108 - || || 17 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169109 - || || 16 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169110 - || || 19 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169111 - || || 21 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169112 - || || 22 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169113 - || || 22 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169114 - || || 16 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169115 - || || 21 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169116 - || || 19 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169117 - || || 29 de juliol de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169118 - || || 26 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169119 - || || 27 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169120 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169121 - || || 9 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169122 - || || 11 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169123 - || || 11 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169124 - || || 11 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169125 - || || 13 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169126 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169127 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169128 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169129 - || || 11 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169130 - || || 11 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169131 - || || 13 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169132 - || || 15 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169133 - || || 14 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169134 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169135 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169136 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169137 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169138 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169139 - || || 21 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169140 - || || 17 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169141 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169142 - || || 25 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169143 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169144 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169145 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169146 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169147 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169148 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169149 - || || 21 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169150 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169151 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169152 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169153 - || || 24 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169154 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169155 - || || 25 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169156 - || || 28 d'agost de 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 169157 - || || 21 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169158 - || || 21 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169159 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169160 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169161 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169162 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169163 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169164 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169165 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169166 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169167 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169168 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169169 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169170 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169171 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169172 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169173 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169174 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169175 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169176 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169177 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169178 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169179 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169180 - || || 20 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169181 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169182 - || || 18 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169183 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169184 - || || 19 d'agost de 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 169185 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169186 - || || 8 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169187 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169188 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169189 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169190 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169191 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169192 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169193 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169194 - || || 9 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169195 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169196 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169197 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169198 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169199 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169200 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

9